Die Divizia A 1983/84 war die 46. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 27. August 1983 und endete am 26. Mai 1984. Von Ende Dezember bis Mitte Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum dritten Mal in Folge Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1984/85
 3. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1984/85
 4. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1984/85
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Steaua Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1984/85 teil

Absteiger in die Divizia B 
Dunărea CSU Galați, Petrolul Ploiești, CS Târgoviște

Aufsteiger in die Divizia A 
Gloria Buzău, FCM Brașov, Politehnica Timișoara

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1983/84 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1983/84 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1983/84
Liga-1-Saison